Karnaphulibrücke oder Karnafulibrücke steht für eine Brücke über den Karnaphuli in Bangladesh:
 Karnaphulibrücke bei Sharafbhata 
 Kalurghat-Brücke in Chittagong
 Schah-Amanat-Brücke in Chittagong